Пчёлы-каменщицы (Chalicodoma) — род пчёл (или подрод в составе рода Megachile) из семейства Megachilidae.

Описание 
Каменщицами названы из-за характерного способа строить свои гнёзда из мелких камешков и песчинок, склеивая их слюной и размещая в скалах и на камнях. К этому роду (или подроду) относится крупнейшая пчела Chalicodoma pluto, внесённый в Красную книгу МСОП.

Род разделяют на несколько подродов (в том числе, из рода Megachile s.l.): C. (Alocanthedon) — C. (Callomegachile) — C. (Cestella) — C. (Chalicodoma) — C. (Cuspidella) — C. (Gronoceras) — C. (Largella) — Pseudomegachile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Megachile parietina)
  (Megachile pluto)

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. С. 279—518.

Ссылки 
 Chalicodoma. eol.org
 genus Chalicodoma Lepeletier, 1841. biolib.cz
 Подрод Chalicodoma. wildbienen.de
 faunaeur.org
 Семейство Megachilidae — Мегахилиды. zooeco.com
Мегахилиды
Роды пчёл